De leven (single) - single van Sef afkomstig van onderstaand album
 De leven (album) - album van Sef